Фридерике (Фрици) Бургер (; 6 июня 1910 года в Вене — 16 февраля 1999 года там же) — австрийская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпиад 1928 и 1932 годов, а также чемпионка Европы 1930 года.

Карьера 
Она выиграла первый в истории чемпионат Европы, на котором проводились соревнования между женщинами—одиночницами в 1930 году. В этом турнире не участвовала Соня Хени, которую впоследствии Фрици никогда не могла победить. Она была вторая после Хени на Олимпиадах 1928 и 1932 годов и на чемпионатах мира 1929 и 1932 годов.

После Олимпийских игр 1932 года Бургер закончила спортивную карьеру и переехала в Лондон, где в 1935 году вышла замуж за Синкити Нисикава (внука Кокити Микамото — японского магната в области добычи жемчуга). Она вернулась с мужем в Вену, где родила сына весной 1938 года, незадолго до аннексии Австрии нацистской Германией.

В 1990-х, живя в США, снялась в нескольких документальных фильмах по истории фигурного катания.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Фото Фрици Бургер

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1932 года
Родившиеся 6 июня
Родившиеся в 1910 году
Родившиеся в Вене
Умершие 16 февраля
Умершие в 1999 году
Умершие в Вене